Papež Benedikt je bilo ime več papežev:

 Papež Benedikt I. (574–575)
 Papež Benedikt II. (683–684)
 Papež Benedikt III. (855–858)
 Papež Benedikt IV. (900–903)
 Papež Benedikt V. (964)
 Papež Benedikt VI. (973–974)
 Papež Benedikt VII. (974–983)
 Papež Benedikt VIII. (1012–1024)
 Papež Benedikt IX. (1033–1045, 1045, 1047–1048)
 Papež Benedikt XI. (1303–1304)
 Papež Benedikt XII. (1334–1342)
 Papež Benedikt XIII. (1724–1730)
 Papež Benedikt XIV. (1740–1758)
 Papež Benedikt XV. (1914–1922)
 Papež Benedikt XVI. (2005–2013)

Protipapež 

 Protipapež Benedikt X. (1058–1059)
 Protipapež Benedikt XIII. (1394–1423)
 Protipapež Benedikt XIV. (1425–1430)
 Protipapež Benedikt XIV. (1430–1437)